En physique, l'ignition fait référence à l'état d'un corps en combustion.

En tant que nom propre, Ignition peut faire référence à :

Musique 

 Ignition, un album du groupe The Offspring sorti en 1992 ;
 Ignition (ou 68 Comeback Special Ignition), un album de Brian Setzer sorti en 2001 ;
 Ignition, un single du chanteur R. Kelly, extrait de son album Chocolate Factory sorti en 2002 ;
 Ignition, un album du groupe B1A4 sorti en 2012 ;
 Ignition, un album du groupe Phenix sorti en 2019 ;
 Ignition Records, label indépendant londonien fondé en 1984.

Cinéma 

 Ignition, un film canadien réalisé par Yves Simoneau, sorti en 2001.

Jeu vidéo 

 Ignition, titre original du jeu vidéo de course Fun Tracks, publié en 1997 ;
 UTV Ignition Entertainment, une entreprise américaine de développement de jeux vidéo fondée en 2002.

Homonymie de titre